Stanton County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Stanton County (Kansas)
 Stanton County (Nebraska)